FER puede referirse a:
 Fracción del Ejército Rojo, organización terrorista antifascista que operó en Alemania Federal entre 1970 y 1998;
 Grupo Ferrovial, empresa española cuyo ticker en la Bolsa de Madrid es FER.
 Federación Ecuatoriana de Rugby
 Federación Española de Rugby